AEPM ist die Abkürzung für:

 Association of European Printing Museums, eine Vereinigung Europäischer Druckmuseen
 Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein, die erste Bezeichnung der Deutschen Ostasien-Mission (1884–1929)
 Association Européenne de Parachutisme Militaire, der französischen Bezeichnung der European Military Parachutists Association (EMFV, dt. Europäischer Militär-Fallschirmsprungverband)

Abkürzung